Vilusi est un toponyme qui peut désigner :

Vilusi, un village situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Vilusi, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;

Vilusi, un village situé dans la municipalité de Nikšić.